Lunca kan verwijzen naar de volgende Roemeense plaatsen:
 Lunca (Bihor), een gemeente in het district Bihor
 Lunca, een plaats in de gemeente Șieuț in het district Bistrița-Năsăud
 Lunca (Botoșani), een gemeente in het district Botoșani
 Lunca (Mureș), een gemeente in het district Mureș
 Lunca (Teleorman), een gemeente in het district Teleorman